Carum flexuosum är en flockblommig växtart som först beskrevs av William Withering, och fick sitt nu gällande namn av Robert Sweet. Carum flexuosum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
flexuosum